Lučinjano ima više značenja:
 Lučinjano (Areco)
 Lučinjano (Firenca)
 Lučinjano (Sijena)
 Lučinjano (Teramo)